En Grèce, deux familles importantes portent le nom de Benakis ou Benaki (en grec moderne : Μπενάκης) :

 Les Benakis de Kalamata 
 Panayótis Benákis (v. 1700-1771), marchand et révolutionnaire grec.

 Les Benakis de Syros et d'Alexandrie 
 Emmanuel Benákis (1843-1929), marchand, homme politique et philanthrope ;
 Antónis Benákis (1873-1954), collectionneur et fondateur du Musée Benaki ;
 Penelope Benakis (1874-1941), écrivaine connue sous le nom de Penelope Delta.

 Autre origine
 Ánna Benáki-Psaroúda (1934), femme politique.